Жан-Ерік Вернь (), (нар. 25 квітня 1990, Понтуаз) — французький автогонщик.

Кар'єра 
 2001—2006 — картинг
 2007 — французька Формула Renault Campus (Meister)
 2008—2009 — Формула Renault 2.0 Eurocup
 2010 — британська Формула-3; серія GP3

Повна таблиця результатів 

Жирним шрифтом позначені етапи, на яких гонщик стартував з поулу.
Курсивом позначені етапи, на яких гонщик мав найшвидше коло.

 Пілот не зміг завершити перегони але був класифікований подолавши понад 90% дистанції.

Примітки

Посилання 
 Профіль гонщика  
 Вернь опробовал Red Bull RB7 на симуляторе в Милтон-Кинсе   

Уродженці Понтуаза
Французькі автогонщики